Juda est une graphie de la translittération du nom et prénom hébreu Yehoudah (יְהוּדָה), employée aux usages suivants en français :

Personnages 
 Juda, patriarche de la Bible hébraïque, est le quatrième fils de Jacob et Léa ; ses descendants forment la tribu de Juda ;
 Judas Iscariote, l'un des douze apôtres de Jésus de Nazareth ;
 Judas Maccabée, un des leaders de la révolte des Maccabées ;
 Lion de Juda : Jésus, descendant selon Luc de la tribu de Juda, est parfois représenté par cette périphrase l'associant au lion (eg. Apocalypse, 5-5), symbole de Juda lui-même ;
 Juda Hanassi, patriarche juif de Palestine et compilateur de la Mishna au  ;
 Adele Juda (1888-1949), psychiatre et neurologue autrichienne ;
 Annely Juda (1914-2006), marchande d'art allemande ;
 Juda Goslinga (né en 1974), acteur néerlandais.

Peuple 
 Tribu de Juda, l'une des douze tribus d'Israël, à l'origine du judaïsme.

Régions 
 Royaume de Juda, ancien royaume au Moyen-Orient ;
 Province de Juda, ancienne province de Palestine, dont le nom francisé est Judée ;
 Juda, ancien nom d'Ouidah, ville du Bénin.

Arts 
 Judas Maccabæus, un oratorio de Haendel ;
 Juda, une série télévisée israélienne de Zion Baruch, diffusée en .

Voir aussi 
 Testament de Juda, un livre biblique apocryphe